Slovan Bratysława – wielosekcyjny klub sportowy ze stolicy Słowacji
 Slovan Bratysława (hokej na lodzie)
 Slovan Bratysława (piłka nożna)
 Slovan Bratysława (rugby)

Zobacz też: Slovan

Słowackie kluby sportowe